Niessner oder Nießner ist der Familienname folgender Personen:

 Andi Niessner (* 1967), deutscher Filmregisseur
 Franz Nießner (1922–2015), deutscher Journalist
 Lore Doerr-Niessner (1920–1983), deutsche Malerin
 Reinhard Nießner (* 1951), deutscher Chemiker an der TU München
 Tim Nießner, deutscher Autor
 Tony Niessner (1906–1986), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Sänger
 Wolfgang Niessner (* 1953), österreichischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Niesner